Rydzyna peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Rydzyna est une gmina de la Voïvodie de Grande-Pologne
 Rydzyna est une ville de la Voïvodie de Grande-Pologne, chef-lieu de la gmina précédente
 Rydzyna est un village de la Voïvodie de Łódź